Святой Георгий, многозначное словосочетание:

Персоналии 
 Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик
 Святой великий князь Георгий (Юрий) Всеволодович Владимирский (сын Всеволода Большое Гнездо)
 Святой князь Георгий Владимирский
 Святой великий князь Игорь (в крещении Георгий, в иночестве Гавриил) Ольгович, Черниговский и Киевский
 Святой князь Мстислав (в крещении Георгий) Храбрый, Новгородский
 Святой Георгий I Константинопольский, патриарх.
 Святой Георгий II Митиленский, епископ.
 Святой Георгий, епископ Амастридский
 Исповедник Георгий, епископ Антиохии Писидийской — 2 мая
 Святой Георгий (Юренев), новомученик, день памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.)
 Преподобный Георгий Арсельский, день памяти — 23 (10 ст. ст.) марта
 Мученик Георгий Афонский, день памяти — 15 (2 ст. ст.) октября
 Священномученик Георгий Девельтский, епископ Адрианопольский
 Преподобный Георгий Дииппский
 Исповедник Георгий Константинопольский, день памяти — 26 (13 ст. ст.) мая
 Исповедник Георгий Лимниот (озерник)
 Преподобный Георгий Мацкверели
 Мученик Георгий Митиленский, швец, день памяти — 27 (14 ст. ст.) февраля
 Исповедник Георгий Митиленский, митрополит, день памяти — 20 (7 ст. ст.) апреля
 Мученик Георгий Новоэфесский
 Мученик Георгий Новый, Серб, Софийский, Болгарский
 Преподобный Георгий Пелопонесский, Малеин
 Мученик Георгий Птолемаидский
 Георгий Святогорец, Иверский (Афонский)
 Преподобный Георгий Синаит
 Мученик Георгий Софийский
 Мученик Георгий Хиосский, мч. Ноябрь 26
 Преподобный Георгий Хозевит — 21 января / 8 января ст.ст.
 Святой Георгий Шенкурский
 Мученик Георгий, день памяти — 13 августа (31 июля ст. ст.)
 Мученик Георгий, день памяти — 30 (17 ст. ст.) января
 Святой Георгий, день памяти — 26 (13 ст. ст.) апреля
 Преподобный Георгий, день памяти 19 (6 ст. ст.) июня
 Святой Георгий, день памяти — 10 февраля (28 января ст. ст.)
 Мученик Георгий, день памяти — 3 августа (21 июня ст. ст.)
 Преподобный Георгий, (брат Иоанна Лествичника), день памяти — 23 (10 ст. ст) марта
 Мученик Георгий, день памяти — 10 ноября (28 октября ст. ст.)
 Мученик Георгий, день памяти — 18 (5 ст. ст.) марта
 Столпник Георгий, день памяти — 31 (18 ст. ст.) декабря
 Святой Георгий, день памяти (брат преподобного Симеона, Нового Столпника) — 10 мая (27 апреля ст. ст.)
 Преподобный Георгий, день памяти — 16 (3 ст. ст.) июля
 Святой Георгий, епископ Никомедийский, творец канонов, день памяти — 11 января (29 декабря)
 Священномученик Георгий (Архангельский), новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.) и 14 (1 ст. ст.) октября
 Священномученик Георгий (Колоколов), новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.) и 9 декабря (26 ноября ст. ст.)
 Исповедник Георгий (Коссов), протоиерей, новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.) и 8 сентября (26 августа ст. ст.)
 Исповедник Георгий (в миру Лавров Герасим Дмитриевич), архимандрит, новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.), 4 июля (21 июня ст. ст.) и 11 октября (28 сентября ст. ст.)
 Священномученик Георгий (Никитин), новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.), 2 июля (19 июня ст. ст.) и 2 августа (20 июля ст. ст.)
 Священномученик Георгий (Пожаров), иеромонах, новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.), и 2 августа (20 июля ст. ст.)
 Исповедник Георгий (Седов), новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.), и 16 (3 ст. ст.) декабря
 Священномученик Георгий (Степанюк), новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.) и 9 июля (26 июня ст. ст.)
 Преподобномученик Георгий (Тимофеев), послушник Казанского Успенского Зилантова монастыря, новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.) и 10 сентября (28 августа ст. ст.)
 Священномученик Георгий Бегма, диакон, новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.) и 23 (10 ст. ст.) июля
 Священномученик Георгий (Троицкий), новомученик, дни памяти — 5 февраля (23 января ст. ст.) и 29 (16 ст. ст.) октября

Наименования

«Святой Георгий Победоносец» — наименование ряда кораблей флота России 

 «Святой Георгий» — 66-пушечный парусный линейный корабль Азовского флота.
 «Святой Георгий Победоносец» — 66-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота (1769—1780).
 «Святой Георгий Победоносец» — 54-пушечный фрегат Черноморского флота.
 «Святой Георгий Победоносец» — 110-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота (1830—1856).
 «Георгий Победоносец» — эскадренный броненосец Черноморского флота.
 «Святой Георгий» — подводная лодка флотилии Северного Ледовитого океана (1917—1924).
 «Святой Георгий Победоносец» — атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота, спущенный на воду в 1977 году.
 «Георгий Победоносец» — большой десантный корабль Северного флота, спущенный на воду в 1984 году.

Футбольного клуба 
 «Сфынтул Георге» () — молдавский футбольный клуб из села Суручены.

Награды 
 Орден Святого Георгия — одна из высших наград в Российской империи.
 «Золотой Святой Георгий» — приз Московского кинофестиваля.

См. также